Arkansas – stan w USA
 Arkansas – rzeka w USA

Miejscowości w USA:
 Arkansas City – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Desha
 Arkansas City – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley

Gminy w USA:
 Arkansas (ang. Arkansas Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Arkansas
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Arkansas (ang. Arkansas County) – w stanie Arkansas

Zobacz też:

 USS Arkansas
 Arkansaw